Příjmení Summers nosí více významných osobností:

 Andy Summers (* 1942) – britský kytarista
 Bill Summers – rozcestník
 Buffy Summersová – fiktivní postava z amerického televizního seriálu Buffy, přemožitelka upírů
 Tara Summers (* 1979) – britská herečka